

События

Европа 
 24/25 января — умирает Гейзерих. Королём вандалов становится Гунерих.
 Лето — приём Теодориха в Константинополе.
 9 июля — Военачальник Одоакра Бракила убит в Равенне.
 Войска Одоакра выбили вандалов из Сицилии.
 Вестготы захватывают город Экс. Преторианская префектура Галлии прекращает своё существование. Одоакр уступает вестготам Прованс.
 Саксы высаживается и закрепляются в Британии. Элла основывает королевство Суссекс.
 Город Овилия взят и до основания разрушен герулами.

Византийская империя 
 По приказу императора Зенона убит полководец Армат.
 На Кипре около Газимагосы основан монастырь апостола Варнавы.

Азия 
 Царь Анурадхапуры Касапа построил крепость и храмовый комплекс Сигирия на Шри-Ланке.
 В Караке воцарился Ким Кёнджи.
 Японцы предпринимают поход в Корею на помощь своему союзнику — княжеству Пэкче.
 Восстание в Уду против Тоба-Вэй подавлено.
 Императором Южной Сун стал Шунь-ди, правивший до 479.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 477 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 477 году
 25 января — Гейзерих (род. ок. 389), король вандалов с 428, основатель государства вандалов и аланов в Северной Африке.
 27 мая — Квитерия, святая мученица католической церкви.
 9 июля — убит Бракила, военачальник Одоакра.
 31 июля — Тимофей II Элур, патриарх Александрийский, богослов, идеолог монофизитства.
 1 августа — убит Хоу Фэй-ди (род. 1 марта 463), 8-й император Южной Сун с 10 мая 472. 
 Армат — magister militum praesentialis Восточной Римской Империи.
 Лу Сюцзин (род. 406) — даосский энциклопедист и реформатор.
 Святой Максим и 50 его учеников.
 Мунджу — 22-й правитель корейского государства Пэкче с 475.

См. также